Dê Arghistān Rōd (persiska: اَرغِستان) är ett periodiskt vattendrag i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Kandahar, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Dê Arghistān Rōd är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Dê Arghistān Rōd är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Kandahar (provins)